«Everything Changes» puede referirse a:

Música 
 Everything Changes (1993), álbum de Take That.
 Everything Changes (2011), álbum de Julian Lennon.
 Everything Changes (1993), canción de Take That.
 Everything Changes (2005), canción de Staind.
 Everything Changes (2006), canción de Markus Fagervall.

Televisión 
 Everything Changes (2006), episodio (T01E01) de Torchwood.